La Serie A 1935-1936 è stata la 36ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 7ª a girone unico), disputata tra il 22 settembre 1935 e il 10 maggio 1936 e conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Giuseppe Meazza () con 25 reti.

Stagione

Antefatti 

Per la prima volta dopo cinque anni la Juventus appariva in affanno: alle diverse defezioni (l'allenatore Carcano, Orsi e Cesarini, Ferrari) seguì un ampio rinnovamento della squadra titolare (Menti I, Borel I, Prendato), e a livello societario i bianconeri furono sconvolti dall'improvvisa morte del presidente Edoardo Agnelli, nell'estate 1935.

Il mercato fu particolarmente dinamico. L'Ambrosiana firmò il colpo più prestigioso, acquistando dai rivali Giovanni Ferrari e l'interno Locatelli dal  (che ingaggiò a sua volta Umberto Caligaris); il Napoli cedette Vojak al redivivo  e puntò sul centrattacco livornese Busoni; il Bologna di Renato Dall'Ara rafforzò la mediana con l'elegante Andreolo e salutò dopo nove stagioni Monzeglio, che fece parte della nutrita campagna acquisti della  (Cattaneo, Subinaghi, D'Alberto), una delle favorite della vigilia. Grandi movimenti anche per la , che affidò la difesa ai terzini Zacconi e Monza, e il , che dopo le due sofferte salvezze dagli anni precedenti puntellò mediana e attacco.

Il campionato 

Partì con passo spedito il  del neoallenatore Árpád Weisz; i petroniani tennero testa a tutte le rivali negli scontri diretti, e dopo dodici giornate conducevano con tre punti di vantaggio sul Torino, rilanciatosi in novembre grazie ad una serie di sei vittorie consecutive, e quattro sulla . Più in affanno la , menomata alla vigilia del torneo dalle defezioni di Guaita, Scopelli e Stagnaro che, nell'incombere della guerra d'Etiopia, fecero ritorno nella natia Argentina per il timore di essere chiamati alle armi. Al termine del girone d'andata il Bologna rallentò la sua corsa, racimolò un solo punto in tre gare e fu sorpassata dalla Juventus, che risultò dunque campione d'inverno il 12 gennaio.

A marzo la lotta per il titolo sembrò estendersi al , che tra la 24ª e la 25ª giornata tentò anche una piccola fuga, mentre rallentava la Juventus e risalivano posizioni la Roma e l'Ambrosiana, ristabilitasi dopo un inizio non entusiasmante grazie ai gol di Meazza, lanciato verso la sua seconda palma di capocannoniere. Il 12 aprile, a quattro giornate dalla fine, anche una sorprendente  sembrò potersi inserire nella lotta scudetto, portandosi a -4 dal Bologna capolista. Nel convulso finale la Roma, forte della miglior difesa del torneo, avvicinò i petroniani fino al -1, ma i rossoblù di Weisz piazzarono nelle ultime due giornate le vittorie decisive, che riportarono a Bologna lo scudetto dopo sette anni. Fu un torneo equilibrato, come testimonia la classifica (le prime cinque classificate ebbero tutte dai 40 ai 35 punti), che sancì la fine del dominio juventino sul campionato e il primo alloro dello «squadrone che fa tremare il mondo», squadra solida sul piano fisico (solo 14 giocatori furono schierati da Weisz nel corso del torneo) e artefice di un gioco estremamente concreto. La qualità raggiunta dal calcio italiano fu poi ulteriormente provata dalla vittoria della Nazionale alle Olimpiadi di Berlino pur con una formazione rimaneggiata.

In zona retrocessione, fu presto fuori dai giochi il ; più agguerrita la lotta per evitare la seconda retrocessione, che coinvolse anche Napoli ed , oltre al neopromosso . Nelle ultime giornate la  fu autrice, per il secondo anno, di un'importante rimonta, che le permise di staccare nelle battute finali del torneo il Palermo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1936.
      Qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1936.
      Retrocesse in Serie B 1935-36.

Regolamento:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Era in vigore il pari merito.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadra

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Roma e Torino (16)
 Minor numero di sconfitte: Bologna (5)
 Miglior attacco: Ambrosiana (61 reti fatte)
 Miglior difesa: Roma (20 reti subite)
 Miglior differenza reti: Ambrosiana (+27)
 Maggior numero di pareggi: Genova 1893 (14)
 Minor numero di vittorie: Brescia (5)
 Maggior numero di sconfitte: Brescia (19)
 Peggiore attacco: Brescia (21 reti fatte)
 Peggior difesa: Palermo (50 reti subite)
 Peggior differenza reti: Palermo (-26)
 Partita con più reti: Sampierdarenese-Juventus 2-7 (28ª giornata)
 Miglior sequenza di partite utili: Bologna (12, dalla 1ª alla 12ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 610 gol (di cui 12 su autorete) da 147 diversi giocatori, per una media di 2,54 gol a partita.Da segnalare la quadripletta messa a segno da Guglielmo Gabetto in Juventus-Sampierdarenese 7-2 della 28ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Littoriale, annate 1935 e 1936.
 La Gazzetta dello Sport, annate 1935 e 1936.
 La Stampa, annate 1935 e 1936.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
1935